Цинке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цинке, Богдан Богданович (ок. 1832 — пос. 1918) — тобольский епархиальный архитектор.
 Цинке, Густав (1891—1967) — чехословацкий гребец.
 Цинке, Густав Адольф (1854—1931) — австрийский скрипач.
 Цинке, Олаф (род. 1966) — немецкий конькобежец, олимпийский чемпион.
 Цинке, Шарлотта (1891—1944) — немецкая коммунистка, член КПГ, депутат Рейхстага.

 Зинке, Райан (род. 1961) — американский политический и государственный деятель.